

Персоналії 
 Марк-Андре Флері (1984) — канадський професіональний хокеїст, воротар.
 Теорен Флері (1968) — канадський хокеїст.

 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Флері () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона